Droga magistralna M10 – trasa szybkiego ruchu na Białorusi
 Droga magistralna M10 – jedna z dróg o znaczeniu federalnym na terenie Rosji